L'Alligator est un reptile du genre des crocodiliens, de la famille des Alligatoridés.

Animal 
 Alligator d'Amérique
 Alligator de Chine
 Lézard-alligator boréal, une espèce de reptile
 Tortue alligator, une espèce de tortue

Lieu 
 Alligator, une ville de l’État du Mississippi, aux États-Unis
 Alligator Alley, une route américaine
 Alligator Bay, un parc animalier Français
 Lac Alligator, un lac du Yukon (Canada)

Films 
 Albino Alligator, un film de Kevin Spacey (1996)
 Alligator 2, la mutation, un film de Jon Hess (1991)
 Le Grand Alligator, un film de Sergio Martino (1979)
 L'Incroyable Alligator, un film américain (1980)

Musique 
 Alligator, un album de Leslie West (1989)
 Alligator, un album du groupe The National (2005)
 Alligator Records, un label de musique

Navires 
 , plusieurs navires de la marine américaine
 , plusieurs bateaux britanniques
 Classe Alligator, classe de sous-marin russe